Ulaangom (, „rotes Tal“) ist eine Stadt im Nordwesten der Mongolei nahe der russischen Grenze. Sie ist mit rund 26.000 Einwohnern die Hauptstadt der Provinz Uws-Aimag und liegt 939 Meter über dem Meeresspiegel.

Geografie 
Ulaangom markiert mit "nur" 939 Meter über dem Meeresspiegel einen der tiefsten Punkte der westlichen Mongolei. Die Stadt liegt etwa 1300 Kilometer westlich der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar. Außerdem liegt der See Uws Nuur knapp nordöstlich der Stadt.

Verkehr 
Ulaangom ist mit der Hauptstadt Ulan Bator und der russischen Grenze durch eine Fernverkehrsstraße verbunden. Außerdem besitzt die Stadt einen Flughafen mit Flugverbindungen ins Inland, vor allem in die Hauptstadt. (z. B. Aero Mongolia, Mongolian Airlines und Eznis Airways)

Klima 
Die Stadt ist mit einer Durchschnittstemperatur von −3,5 °C einer der kältesten Orte der Mongolei. Im Winter können die Werte bis auf −49,6 °C sinken, während im Sommer bis zu +36,4 °C möglich sind, das ist eine Temperaturamplitude von 86 °C. Es ist dazu mit nur 130 mm Niederschlag pro Jahr enorm trocken.

Persönlichkeiten 
 Tseweenrawdangiin Bjambadschaw (* 1990), Langstreckenläufer

Ort in der Mongolei